Ранчо ла И има више значења:

 Ранчо ла И (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо ла И (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику